Барвиновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Барвиновка — село в Сарыкольском районе Костанайской области.

Украина 

 Барвиновка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Барвиновка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Барвиновка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Барвиновка — село в Знаменском районе Кировоградской области.

См. также 

 Новобарвиновка